MQU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mariquita (Colombia)